Гочмурад Аширмухаммедович Мурадов () — туркменский государственный деятель.

Родился в 1973 году в селе Кипчак расположенном в 15 км от города Ашхабад.

В 1995 году окончил Туркменский государственный институт экономики и управления. По специальности — экономист.

Карьера 
Трудовой путь начал в 1995 году преподавателем кафедры денежного обращения и кредита Туркменского государственного института экономики и управления.

С 1996 по 2003 год работал в Абаданском филиале Государственного коммерческого банка «Туркменбаши» специалистом, заместителем главного бухгалтера, главным бухгалтером.

С 2003 года — начальник отдела, заместитель главного бухгалтера по операциям управления бухгалтерского учёта и отчётности Центрального банка Туркменистана. В 2003—2006 гг. — заместитель председателя правления Центробанка — начальник управления по операциям. В 2006—2012 гг. — первый заместитель председателя правления Центрального банка Туркменистана.

2012—2014 — председатель правления Государственного коммерческого банка «Туркменистан».

10.01.2014 — 10.01.2015 — председатель правления Центрального банка Туркменистана.

2015—2017 — начальник управления финансов по промышленности, транспорту и связи Министерства финансов Туркменистана.

16.06.2017 — 07.07.2017 — заместитель министра финансов Туркменистана.

07.07.2017 — 05.10.2017 — министр финансов Туркменистана.

С 05.10.2017 по 07.02.2020 — заместитель Председателя Кабинета министров Туркменистана (курировал экономическую сферу).

Награды и звания 
 «Медаль «Махтумкули Фраги»»

Примечания

Источники 
 Газета Нейтральный Туркменистан №271 (28621) 06 октября 2017 года. С.1
 
Заместители министров Туркменистана
Министры финансов
Заместители Председателя Кабинета Министров Туркменистана